La liste des communautés territoriales d'Ukraine énumère les  communautés territoriales d'Ukraine (), collectivité territoriale de troisième niveau de l'Ukraine issues de la réforme territoriale de 2020.

L'ensemble du territoire de l'Ukraine est couvert par des communautés territoriales, à l'exception de la République autonome de Crimée qui est sous occupation russe depuis 2014, ainsi que des deux villes à statut spécial, Kiev et Sébastopol.

Les communautés territoriales sont incluses dans des raïons, eux-mêmes regroupés en oblasts.

Oblast de Dnipropetrovsk

Oblast de Donetsk

Oblast d'Ivano-Frankivsk

Oblast de Jytomyr

Oblast de Kharkiv

Oblast de Kherson

Oblast de Khmelnytskyï

Oblast de Kirovohrad

Oblast de Kiev

Oblast de Louhansk

Oblast de Lviv

Oblast de Mykolaïv

Oblast d'Odessa

Oblast de Poltava

Oblast de Rivne

Oblast de Soumy

Oblast de Tcherkassy

Oblast de Tchernihiv

Oblast de Tchernivtsi

Oblast de Ternopil

Oblast de Transcarpatie

Oblast de Vinnytsia

Oblast de Volhynie

Oblast de Zaporijjia

Références

Voir aussi 
 Commune (Ukraine)
 Loi Ukrainienne N°807-IX 
 Information sur les mesures de décentralisation en Ukraine
 Portail de la décentralisation en Ukraine

Communauté territoriale en Ukraine
Liste en rapport avec l'Ukraine